Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rubén Ramírez Hidalgo che ha battuto in finale Albert Portas 4-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Albert Montañés (quarti di finale)
 Luis Horna (secondo turno)
 Arnaud Di Pasquale (quarti di finale)
 Albert Portas (finale)

 Nicolas Coutelot (primo turno)
 Joan Balcells (quarti di finale)
 Álex Calatrava (secondo turno)
 Galo Blanco (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2002